Parki i tereny zielone Torunia i okolicy - parki, skwery, ogrody, rezerwaty, planty i ścieżki zdrowia na terenie administracyjnym miasta.

Charakterystyka 
Toruń jest jednym z tzw. zielonych miast Polski. Prawie 30% jego powierzchni stanowią tereny zielone. Są to:
 lasy
 zieleń urządzona, czyli:
 parki
 zieleńce
 skwery 
 zieleń: cmentarna, forteczna, przydomowa i przyuliczna.
 ogródki działkowe

Najwięcej terenów zielonych występuje w dzielnicach: Barbarka, Bielany, Bydgoskie Przedmieście, Kaszczorek, Rudak, Winnica oraz w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego.

Przykłady terenów zielonych

Statystyka 
Tereny zielone według specyfiki w Toruniu (stan z 2017 roku):

Lasy

Charakterystyka 
Toruń prawie ze wszystkich stron otoczony jest lasami. Zajmują one łącznie 2755 ha, czyli 24% powierzchni miasta. Większość z nich to lasy państwowe, którymi zarządzają nadleśnictwa: Toruń (1373 ha), Dobrzejewice (396 ha), Gniewkowo (145 ha)  i Cierpiszewo (3 ha), znajdujące się w strukturze administracyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Spośród całego zasobu leśnego Torunia tylko 480 ha stanowią lasy komunalne (miejskie), które mają status lasów chronionych, a 276 ha to lasy prywatne.  

Największe obszary leśne otaczające Toruń to:
 Las Barbarka
 Las Łysomicki
 Las Papowski
 Puszcza Bydgoska
Natomiast do lasów komunalnych należy zaliczyć:
 Las Bielawski
 Lasek Bielański
 Piekarskie Góry
 Kępę Bazarową 
 Czerniewice

Drzewostan 
Drzewostan w toruńskich lasach to głównie sosna zwyczajna, wyjątkiem jest Kępa Bazarowa, gdzie występuje las łęgowy oraz kompleks leśny w lewobrzeżnej części miasta ciągnący się od Czerniewic poprzez poligon artyleryjski do Glinek. W przeważającej większości są to monokultury sosnowe.

Przykłady terenów leśnych

Zieleń urządzona

tzw. pas parkowy 
Najwięcej parków, bo aż sześć, zlokalizowanych jest w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego, tworząc tzw. pas parkowy, który został wytyczony w okresie 20-lecia międzywojennego, a jego twórcą był ówczesny architekt miejski Ignacy Tłoczek. 

Na tzw. pas parkowy składają się:

Na osobną uwagę zasługują: Park Etnograficzny przy ulicy Uniwersyteckiej, kwietniki wzdłuż alei Solidarności, planty przy ulicy Wały gen. Sikorskiego i Park Pamięci przy dworcu autobusowym.

Parki 
Pozostałe parki na terenie miasta można sklasyfikować następująco:

Parki miejskie

Parki dworskie

Parki leśne

Inne 

Ponadto na Bydgoskim Przedmieściu istnieje Ogród Zoobotaniczny, założony w 1797 roku. Rośnie w nim 55 gatunków drzew (aż jedenaście z nich to pomniki przyrody) oraz 24 gatunki krzewów. 

Łącznie parki i skwery zajmują ponad 9% powierzchni miasta.

Zieleń cmentarna 

Na terenie Torunia znajduje się osiemnaście cmentarzy - trzy z nich to nekropole komunalne, a piętnaście należy do toruńskich parafii. Do najstarszych z nich zaliczyć należy cmentarze: św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego i NMP przy ul. Wybickiego oraz Cmentarz Garnizonowy przy ul. Grudziądzkiej, zlokalizowane w prawobrzeżnej części miasta oraz cmentarz św. św. Piotra i Pawła przy ul. Poznańskiej na lewobrzeżu.

Drzewostan 
Wszystkie wyżej wymienione cmentarze charakteryzuje bogaty i różnorodny skład gatunkowy szaty roślinnej i liczny starodrzew. Rosną na nich głównie klony pospolite oraz rzadziej spotykane drzewa, takie jak: buk pospolity, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, klon jesionolistny, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, jesion wyniosły odm. zwisająca, topola włoska, świerk pospolity, świerk kłujący odm. srebrna, sosna pospolita, daglezja zielona, modrzew europejski i inne.

Przykłady zieleni cmentarnej

Zieleń przyuliczna 
Na zieleń przyuliczną w Toruniu składa się głównie drzewostan towarzyszący traktom komunikacyjnym (drogi, ścieżki rowerowe, chodniki) oraz rabaty kwiatowe na placach i rondach. Na szczególną uwagę zasługują:
 lipy w ciągu alei Jana Pawła II w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego
 szpaler kasztanowców przy ul. św. Józefa i Balonowej na Bielanach
 drzewostan w ciągu ul. Chopina na Bydgoskim Przedmieściu
 lipy i klony w ciągu ul. Lubickiej na Jakubskiem Przedmieściu

Zieleń przyuliczna w Toruniu zalicza się do najlepiej zagodospodarowanych w Polsce.

Przykłady zieleni przyulicznej

Zieleń forteczna 

Spośród zieleni fortecznej Torunia na szczególną uwagę zasługują: Park Tysiąclecia powstały na tzw. stoku bojowym Fortu XVII oraz Parku Glazja, który jest częścią fortu św. Jakuba.

Ogródki Działkowe 
W skład terenów zielonych Torunia wchodzi ponad 60 ogródków działkowych. Największe z nich zlokalizowane są w dzielnicach: Rudak i Bydgoskie Przedmieście. Ogrodami zarządza Polski Związek Działkowców w Toruniu.

Warto dodać, że znaczącą liczbę terenów zielonych stanowią ogródki przydomowe znajdujące się na toruńskich osiedlach domków jednorodzinnych, m.in. na osiedlach: św. Józefa, św. Klemensa, Brzezina, Wrzosy, Bielawy.

Pomniki przyrody 

W Toruniu znajduje się ok. 28 obiektów uznanych za pomniki przyrody, w tym 22 pojedyncze drzewa, 5 grup drzew i 1 głaz narzutowy.

Rezerwaty przyrody 
Na terenie Torunia znajdują się trzy rezerwaty przyrody: 
 rezerwat leśny Las Piwnicki utworzony w 1924 roku 
 rezerwat na rzece Drwęcy z 1961 roku z ginącym minogiem rzecznym, najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce
 leśny rezerwat przyrody Kępa Bazarowa ustanowiony w 1987 roku, o powierzchni 32,4 ha. na wiślanej wyspie, naprzeciwko Zespołu Staromiejskiego

Mała architektura 
Na terenach zielonych Torunia występuje wiele ciekawych przykładów tzw. małej architektury. W Parku Miejskim jest to Ławka Schillera z 1909 roku i ambona z 1817 roku, w Ogrodzie Muzyków drewniany "Grzybek" pochodzący z 1843 rok. Na osobną uwagę zasługują fontanny, z których warto wymienić:
 fontannę w Parku Miejskim
 fontannę przed gmachem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina
 fontannę przez gmachem Biblioteki Głównej UMK
 fontannę na Placu Rapackiego
 fontannę Cosmopolis na Skwerze im. Lucjana Broniewicza

Przykłady małej architektury

Administracja

Leśna rolna i geodezyjna 
W Toruniu siedzibę mają następujące instytucje:
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – obejmuje swym zasięgiem lasy regionu kujawsko-pomorskiego i części województwa pomorskiego o powierzchni 432 658 ha na obszarze ogółem 456 717 ha
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – instytucja ta wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich z regionu kujawsko-pomorskiego
 Wydział produkcyjny Biura Urządzeń Lasu i Geodezji Leśnej

Ochrona środowiska 
W Toruniu znajdują się również instytucje związane z ochroną środowiska, są to m.in.:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wspiera przedsięwzięcia proekologiczne realizowane na terenie województwa
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska 
 Polski Klub Ekologiczny
 Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy MPO – promuje wiedzę o środowisku
 Liga Ochrony Przyrody – zajmuje się edukacją ekologiczną
 Polskie Towarzystwo Leśne – popularyzuje wiedzy o lasach

Przypisy

Bibliografia 
 Sienicka Antonina, Przewodnik dendrologiczny po Toruniu i okolicy, Łódź 1957 

Geografia Torunia
Parki i ogrody w województwie kujawsko-pomorskim